Pietro di Domenico da Montepulciano – pittore
Pietro di Domenico da Siena – pittore